Een voornaam:
 Rop Gonggrijp
 Rop Verheijen
 Rop Zoutberg

Zie ook
 ROP